Двірничук Яна Валеріївна, більш відома за дівочим прізвищем Рогожа. Активна громадська діячка, волонтерка, блогериня, підприємиця, власниця G-BAR Чернівці, депутатка Чернівецької районної ради.

Народилася 16 липня 1992 року в с. Топорівці (Чернівецький район, Чернівецької області)

Навчалася в Топорівській ЗОШ I-III ступенів та закінчила у 2009 році зі срібною медаллю, згодом вступила до БДМУ та закінчила за спеціальністю "Стоматологія" у 2014 році.

Шлюб: 16 вер. 2012 року одружилася з Двірничуком Ігорем

Діти: Артем (15.07.2015 р.)

Сабріна (29.01.2017 р.)

Дитячі та юнацькі роки

З 6-ти років впродовж 14-ти років була учасницею народного самодіяльного ансамблю "Топорівчанка", брала участь у регіональних та міжнародних спортивних змаганнях та творчих конкурсах.

З 2008 року по 2012 рік займалася модельною діяльністю, приймала участь в конкурсах краси.

Здобула титули:

2010 р. Конкурс краси "Княгиня Чернівців" титул "Перша віце-міс"

2011 р. Всеукраїнський конкурс краси "Краса України" титул "Перша віце-міс"

2011 р. здобула перше місце в конкурсі "Студент Року"

Діяльність

З 2015 року топ-менеджер Української компанії CHOICE 

З 2017 року почала активно розвивати свій блог в Instagram

З 2017 року стала учасницею жіночого бізнес клубу LBC (ladies business club)

У 2019 році головна керуюча партнерка міжнародної мережі б'юті барів G-BAR у м. Чернівці 

У 2020 році стала депутаткою Чернівецької районної ради

Волонтерство

З 2014 веде активну волонтерстку діяльність, допомагаючи малозабезпеченим сім'ям та дітям, а також ЗСУ.

Зркрема здійснила більше 500 мрій дітей-сиріт в рамках фестивалю "Буковинська мрія", який організовував Благодійний Фонд "Майбутнє України".

У 2021 році запустила авторський проєкт "Я заслуговую", для того, щоб привернути увагу громадськості до теми домашнього насилля, учасницями проєкту стали жінки, які постраждали від сімейного насилля. В рамках проєкту відбувалися як зовнішні перевтілення, так і регулярна робота із   психологом, з подальшим проходженням навчальних курсів та влаштуванням на роботу.

5 учасниць:

- Учасниця перша - Олена

- Учасниця друга - Ольга

- Учасниця третя - Яна

- Учасниця четверта - Настя

- Учасниця п'ята - Вікторія

З 24 лютого 2022 року заснувала благодійний проєкт "Save Ukraine", в рамках якого разом із командою проводить багодійні ярмарки виробів ручної роботи, з яких 100% виручених коштів перераховуються на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.

У вересні 2022 року стала головою громадська організація "Наяда".

Блогерська діяльність

З 2017 року ставши мамою  вдруге почала активніше вести блог в Instagram.

Все розпочиналося як блог лайф-стайл для себе, але зараз аудиторія налічує більш ніж 300 тис підписників. Вона є однією із найвідоміших українських блогерів.

Блог Яни вирізняється чіткою громадянською та активною проукраїнською позиціями.

З-поміж важливого соціального контенту є місце і розважальним рубрикам.

Зокрема в 2021 році Яна стала авторкою та ведучою власного проєкту "Блогерська кухня"

В рамках якого героїнями випусків стали:

- відома українська співачка Світлана Тарабарова (посилання на відео)

- популярні українські блогери Таня Пренткович та Ірина Пістрюга

Примітки